Болезнь Кирле — редкое заболевание кожи, которое проявляется нарушением кератинизации и проникновением ороговевших клеток в дерму.

Впервые заболевание описал в 1916 году австрийский дерматолог и патоморфолог Йозеф Кирле.

Эпидемиология 
Заболевание проявляется у людей в возрасте от 20 до 70 лет. Чаще страдают женщины.

Этиология и патогенез 
Генетическая предрасположенность к развитию этого заболевания не доказана, но описаны случаи заболевания среди родственников в одной семье при кровном родстве. 

В основе патогенеза лежит ускорение кератинизации и дифференцировки клеток эпидермиса, что приводит к образованию кератотических «пробок» с участками паракератоза. Эти «пробки» вызывают хроническую воспалительную реакцию в результате их проникновения в эпидермис и дерму.

Клиническая картина 
Заболевание начинается постепенно. Проявляется появлением плотноватых папул с ороговеванием в центре в виде «пробки». В начале болезни папулы диаметром 2-3 мм, не отличающие по цвету. При прогрессировании заболевания папулы увеличиваются до 8-10 мм, цвет изменяется и становится сероватым, коричнево-красным. Иногда такие «пробки» можно спутать с бородавками. 

Локализация высыпаний: разгибательные поверхности голеней, ягодицы, лицо ,туловище, волосистая часть головы, редко -  ладони ,подошвы. Слизистые  не поражаются. Свежие высыпания могут немного зудить.

Диагностика 
Диагноз ставится на основании клинической картины и результатах гистологического исследования биоптатов кожи. При гистологии выявляют экстрафолликулярные инвагинации  эпидермиса, которые заполнены роговыми пробками с участками базофилии.

Дифференциальная диагностика 
Дифференциальную диагностику проводят со следующими заболеваниями:

 бородавчатый красный лишай;
 красный отрубевидный волосяной лишай;
 болезнь Дарье — Уайта;
 фолликулярный псориаз;
 Порокератоз Мибелли;
 простые бородавки
стойкий лентикулярный гиперкератоз Флегеля.

Лечение 
При лечении болезни Кирле применяют системные ретиноиды, цитостатики, глюкокортикостероиды. При присоединении инфекции добавляют антибиотики. В зависимости от тяжести заболевания и поражения кожных покровов применяют местную или системную терапию.

Примечание 

Заболевания по алфавиту
Заболевания кожи и её придатков